André Le Breton (1708-1779) – tipografo, editore e libraio francese
 Auguste Le Breton (1913-1999) – scrittore francese
 Gilles Le Breton (... –1553) – architetto francese
 Henri Le Breton (1928) – politico francese
 Julie Le Breton (1975) – attrice canadese
 Tomás Alberto Le Breton (1868-1959) – politico e diplomatico argentino